Brümmerhof bezeichnet:

 Brümmerhof (Zeven), ein Ortsteil der niedersächsischen Stadt Zeven
 Brümmerhof (Soltau) ein Weiler von Moide, einem Ortsteil der niedersächsischen Stadt Soltau